ELF Cup (от английского Equality, Liberty, Fraternity — Равенство, Свобода, Братство) — международный футбольный турнир, организованный Федерацией футбола Турецкого Кипра, членом NF-Board. Проходил на территории частично признанного государства Турецкая Республика Северного Кипра (Северный Кипр). На турнир были приглашены команды входящие в NF-Board, а также сборные Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана, входящие в ФИФА и АФК.

Турнир и история его организации 

. NF-Board объявила новым местом проведения турнира Окситанию (регион на юге Франции), а Северный Кипр организовал у себя свой турнир — ELF Cup. ELF Cup собрал 8 команд: Гренландия, Крымские татары, Занзибар, Гагаузия, Тибет, сами хозяева — Северный Кипр, мини-футбольными командами были представлены Кыргызстан и Таджикистан — члены ФИФА и АФК.

Турнир прошёл с 19 по 25 ноября 2006 года. Изначально на турнир планировалась приглашать только сборные, не входящие в ФИФА, однако впоследствии были приглашены три команды, входящие в ФИФА и АФК — сборные Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана. Однако под давлением ФИФА сборная Афганистана снялась с турнира (её место заняла сборная Гагаузии), а Кыргызстан и Таджикистан представляли их мини-футбольные сборные.

Участники 
  Гагаузия — сборная представляла гагаузов и автономное территориальное образование Гагаузия в составе Молдавии.
  Гренландия — член NF-Board, сборная представляла Гренландию, автономную территорию Дании.
  Занзибар — член КАФ и NF-Board, сборная представляла автономию Занзибар в составе Танзании, была представлена молодёжной сборной.
  Крым — сборная представляла крымских татар и Автономную Республику Крым в составе Украины.
  Кыргызстан — член АФК и ФИФА, была представлена представлена сборной по мини-футболу.
  Таджикистан — член АФК и ФИФА, была представлена представлена сборной по мини-футболу.
  Тибет — член NF-Board, сборная представляла тибетский народ и Правительство Тибета в изгнании.
  Северный Кипр — организатор турнира, сборная представляла Турецкую Республику Северного Кипра (Северный Кипр).

Групповой этап

Группа А

Группа Б 

Международные футбольные соревнования в Европе
Футбольные соревнования, проводимые не под эгидой ФИФА
Футбол в Турецкой Республике Северного Кипра
Футбол в Европе в 2006 году
Спорт на Кипре в 2006 году
Международные соревнования по футболу на Кипре
Ноябрь 2006 года